En musique:

 Il Mondo, chanson italienne de Jimmy Fontana, sortie en 1965. Reprise par Hervé Vilard et Richard Anthony.

Dans la presse italienne:
 Il Mondo, magazine italien fondé par Sonzogno en 1914 et publié à Milan jusqu'en 1922.
 , journal italien fondé en 1922 par Giovanni Amendola, Andrea Torre et  Giovanni Ciraolo.
 Il Mondo, magazine mensuel bilingue italien fondé et dirigé par Giuseppe Lupis, publié à New York  de 1938 à 1946.
 , magazine bimensuel italien fondé par Alessandro Bonsanti en 1945 et publié jusqu'au 1946.
 , magazine italien fondé en 1945 et publié jusqu'en 1949.
 Il Mondo, magazine italien fondé en 1949 par Gianni Mazzocchi et dirigé par Mario Pannunzio.

Voir aussi